Jméno a příjmení Josef Sýkora má více nositelů:

 Josef Sýkora (1874–1944) – český astronom a astrofyzik
 Josef Sýkora (fotbalista) (* ????) – český fotbalista, obránce
 Josef Sýkora (politik) (1851–1920) – rakouský politik z Moravy